Ella at Juan-Les-Pins () — концертный альбом американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд, записанный во время её выступлений в Жюан-ле-Пен, Франция, 28 и 29 июля 1964 года. Студийный номер пластинки — Verve V-4065. Во время концертов певице аккомпанировал квартет Роя Элдриджа.

Список композиций 

В 2002 году Verve перевыпустили запись в формате CD под студийным номером Verve 589 656-2, новая расширенная версия включала на 37 треков больше, чем оригинальная пластинка.

Участники записи 
 Элла Фицджеральд — вокал.
 Рой Элдридж — труба.
 Томми Флэнаган — фортепиано.
 Билл Янси — бас-гитара.
 Гас Джонсон — барабаны.

Примечания 

Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы на английском языке
Концертные альбомы 1964 года
Альбомы Verve Records